Маттіас Норстрем (,  2 січня 1972, Стокгольм) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Швеції.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1991 року виступами за команду АІК.

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 48-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд АІК, «Нью-Йорк Рейнджерс», «Лос-Анджелес Кінгс» та «Даллас Старс».

Загалом провів 959 матчів у НХЛ, включаючи 56 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Швеції.

Нагороди та досягнення 
 Срібний призер молодіжного чемпіонату світу 1992.
 Срібний призер чемпіонату світу 1997.
 Чемпіон світу 1998.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1999, 2004.
 Срібний призер чемпіонату світу 2003.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 

 

Уродженці Стокгольма
шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АІКа
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»